Hooidijk kan verwijzen naar een van de volgende straten in Nederland:

 Hooidijk (Vasse)
 Hooidijk (Zwolle)
 Hooidijk (De Wolden)
 Hooidijk (Ooltgensplaat)